

Videogiochi
The Legend of Zelda: Twilight Princess  – videogioco per Gamecube e Wii prodotto dalla Nintendo

Codici 
 ztp – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Loxicha